ASQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Austin (Stati Uniti)